Людвиг Бергер:
 Бергер, Людвиг (1892—1969) — немецкий кинорежиссёр, сценарист и писатель, мемуарист, актёр.
 Бергер, Людвиг (1777—1839) — немецкий композитор и пианист-виртуоз, педагог.